«Зна́мя» — российский футбольный клуб из Ногинска, выступающий в группе 3 Второй лиги.

Названия

История 
Ногинск стал одним из первых центров рождения футбола в России. В 1911 году в Богородске (так до 1930 года назывался Ногинск) начали строить футбольное поле и создали первую в уезде футбольную команду Глуховской мануфактуры. С этого времени начинается история богородского (ногинского) футбола.

В 1936 году ногинская команда «Красное знамя» приняла участие в первом Кубке СССР где дошла до полуфинала, уступив 1:5 тбилисскому «Динамо». С 1958 по 1969 год клуб регулярно участвовал в первенствах СССР. В 1962 представлял Глухово (поселок в Ногинском районе, а ныне — микрорайон Ногинска). Лучшее достижение — 2-е место во второй зоне Класса «Б» (1959).

С 1969 года команда участвовала в первенствах низших лиг и региональных соревнованиях.

Осенью 1991 года по инициативе мэра Ногинска Владимира Лаптева и спонсорской поддержке ГУП МО «Мострансавто» клуб был воссоздан под названием «Автомобилист» и со следующего года начал участвовать в первенствах России среди КФК. В 1993 году выиграл Первенство России среди любительских клубов и вышел в Третью лигу, получив профессиональный статус.

В 1996 году «Автомобилист» занял третье место в 3-й зоне Третьей лиги.

8 апреля 1997 года на стадионе «Автомобилист» во время матча 1/16 Кубка России против московского «Спартака» (0:1) состоялось одно из самых массовых столкновений фанатов с ОМОНом, после которого главный тренер москвичей Олег Романцев хотел увести свою команду с поля.

Во втором тайме с трибуны был брошен взрывпакет — это послужило сигналом к действию. Впрочем, спартаковские фанаты до сих пор уверены, что была провокация и взрывпакет бросил кто-то из людей в форме. Что ж, ответные действия подмосковного ОМОНа действительно были на редкость быстрыми и четкими. Работая дубинками направо и налево, стражи правопорядка в течение нескольких минут полностью (!) очистили трибуну от болельщиков и погнали их на станцию.

В июне 1998 года главным тренером клуба был назначен известный специалист Игорь Волчок. В следующем сезоне «Автомобилист» выиграл первенство Второго дивизиона в зоне «Запад» и участвовал в стыковых матчах за попадание в Первый дивизион, но по сумме двух матчей уступил московской команде «Спартак-Чукотка» (1:1, 1:4).

В 2002 году клуб, испытывавший игровые и организационные проблемы, с самого начала сезона осел на дне турнирной таблицы зоны «Запад» и, заняв в итоге предпоследнее место, был лишен профессионального статуса.

По финансовым причинам «Автомобилист» не сумел заявиться в группу А зоны «Подмосковье» КФК и с 2003 по 2005 год участвовал в турнире группы Б, где занимал места в середине таблицы.

В 2006 году был объединен с другим клубом из этого же дивизиона — ногинским «Мосэнерго» и преобразован в футбольный клуб «Ногинск», позже получивший имя Григория Федотова.

В 2008 ФК «Ногинск» был переименован в «Эколаб-СДЮШОР МО» и переехал в Электрогорск, год спустя вернулся в Ногинск, сменив название на СДЮШОР.

30 июля 2009 года СДЮШОР снялся с Первенства России среди ЛФК после 14 сыгранных туров. Результаты матчей с участием команды были аннулированы.

В 2010 году клубу вернули историческое название «Знамя». Команда приняла участие в зоне «Б» 1-й группы Первенства Московской области. Одержав победу в турнире, ногинчане получили право на следующий год участвовать в высшей группе Чемпионата Московской области.

В 2011 году во многом в связи со столетием ногинского футбола было принято решение заявить команду в 3 дивизион Чемпионата России по футболу (зона «Московская Область», группа Б).

По итогам сезона 2011/2012 ФК «Знамя» стал победителем в 3 дивизионе Чемпионата России по футболу (зона «Московская Область», группа Б), набрав ровно 100 очков и опередив ближайшего соперника «Титан» из Клина на 2 очка. ФК «Знамя» получил право на повышение (выход в группу А).

В 2013 году, находясь в числе аутсайдеров группы А подмосковной зоны 3-го дивизиона, «Знамя», тем не менее, сумел добраться до финала Кубка России среди коллективов физической культуры в зоне «Московская область», где крупно уступил команде «Олимп-СКОПА» из Железнодорожного 0:5, 0:2.

По итогам сезона-2013 в 3-м дивизионе Чемпионата России по футболу (зона «Московская Область», группа А) ФК «Знамя» занял 15-е место, что привело к понижению в классе. Сезоны 2014 и 2015 ФК «Знамя» проводил в группе «Б».

В 2019 году занял 2-е место в Лиге «А» зоны «Московская область» и дошёл до финала Кубка в зоне «Московская область», в финальном турнире (Кубок России среди ЛФК) занял 3-е место. С сезона 2020/21 участвует во Втором дивизионе (группа 3).

Символика и эмблема

Клубные цвета 
Красный и золотой цвета используются в изображениях герба и флага города Ногинска, а также герба и флага Ногинского муниципального района.

Эмблема клуба 
В 2010 году была разработана текущая эмблема клуба, основными элементами которой являются щит красного и золотого цветов. На левой стороне щита в золотом поле находятся шесть геральдических фигур (сквозных ромбов) — традиционный символ ткачества, которым издавна славились Богородские земли. Золото — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, интеллекта, тепла и энергии. Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты и праздника. Правую сторону щита занимают красные полосы, указывающие на территориальную принадлежность клуба к Московской области. На их фоне изображен футбольный мяч с покрышкой из натуральной кожи, символизирующий богатую историю, преемственность и традиции богородского (ногинского) футбола. Верхняя часть эмблемы занята стилизованной надписью "Футбольный клуб «Знамя». Щит обрамлен лентой красного цвета с надписью «Ногинск» под которой указана дата создания первой футбольной команды Глуховской мануфактуры — 1911 год.

Основной состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#EB0000" align="left"|

|-
! colspan="9" bgcolor="#EB0000" align="left"|

|-
! colspan="9" bgcolor="#EB0000" align="left"|

Главные тренеры

Статистика выступлений команды

СССР

Россия

Известные игроки и воспитанники клуба 
Полный список игроков футбольного клуба «Знамя» (Ногинск), о которых есть статьи в Википедии, см. здесь.

Примечания

Ссылки 
 Профиль команды на новом сайте ФФМО
  («Красное Знамя»)
  («Спартак», «Труд» (Глухово), «Знамя» — СССР)
  («Автомобилист» Ногинск)
  (с 2005)
 Профиль на сайте Wildstat.ru (Россия)
 Профиль на сайте Wildstat.ru (СССР)
 История выступлений на klisf.info

Футбольные клубы России
Футбольные клубы Московской области
Спортивные клубы Ногинска